

Persone 
Andrea Masiello (n. 1986) – calciatore italiano
Anthony Masiello (n. 1947) – politico statunitense
Carmine Masiello (n. 1963) – generale italiano
Desyn Masiello – musicista inglese
Enzo Masiello (n. 1969) – atleta e fondista italiano
Giovanni Masiello (n. 1946) – ex calciatore italiano
Luciano Masiello (n. 1951) – calciatore italiano
Salvatore Masiello (n. 1982) – calciatore italiano
Wendy M. Masiello (n. 1958) – militare statunitense

Altro 
Masiello – personaggio dei Pokémon